Jezioro Lubiatowskie – rezerwat przyrody obejmujący 3 jeziora
 Jezioro Lubiatowskie – potoczna nazwa zespołu jezior, dawniej stanowiących jedno jezioro Lubiatowo:
 Lubiatowo Północne  
 Lubiatowo Południowe
 Lubiatowo Wschodnie

Zobacz też 
 Lubiatowo